Ashtola bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashtola (Pennsylvania)
 Ashtola (Texas)